Silberburgstraße ist der Name folgender Straßen:

 Silberburgstraße (Ebingen) im Stadtteil Ebingen von Albstadt 
 Silberburgstraße (Hechingen) in Hechingen
 Silberburgstraße (Nufringen) in Nufringen 
 Silberburgstraße (Reutlingen) in Reutlingen
 Silberburgstraße (Stuttgart) in Stuttgart